Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Kirow.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es 18 Städte und 40 Siedlungen städtischen Typs (davon eine „geschlossene“, Stand 2019). Acht Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige Städte 
Folgende Ortschaften auf der Territorium der heutigen Oblast besaßen ehemals die Stadtrechte (in der mit den petrinischen Reformen ab Beginn des 18. Jahrhunderts eingeführten Form):

Außerdem befand sich in dem Gebiet die altrussische Stadt Nikulizyn (), gegründet 1181 anstelle einer älteren udmurtischen Ansiedlung und bestehend bis etwa zur Angliederung der Wjatka­region an das Großfürstentum Moskau 1489. Seither befindet sich dort ein heute Nikultschino () genanntes Dorf im Rajon Slobodskoi ().

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrechte erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute (ländliche) Siedlungen (possjolok), sofern nicht anders angegeben:

Quellen 

!Stadte
Kirow